

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В список включен 91 подтвержденный вид, в том числе 1 вид гибридного происхождения.
 В списке частично приводится синонимика русскоязычных названий, но не включена cинонимика латинских.

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

Виды гибридного происхождения

Примечания 

Девясил